Теорема Ейлера (геометрія)
Теорема Ейлера (теорія чисел)